Christian Cohendet (média-pub) défense des consommateurs
 Angéline Cohendet (née en 1992), sportive française, spécialiste de tir à l'arc ;
 Marie-Anne Cohendet, constitutionnaliste française.

Noms dérivés 
 , ancien constructeur automobile français.